Movimento Democratico e Sociale – partito politico algerino
Movimento Democratico e Sociale – partito politico marocchino